GPI steht für:
 General Purpose Interface, einfache Schnittstelle in der Videotechnik
 Genuine Progress Indicator, Wirtschaftsindikator zu Volkswirtschaften
 Glass Packaging Institute, Handelsorganisation der nordamerikanischen Hersteller von Glasgefäßen
 Global Peace Index, Länder-Bewertung nach dem Grad ihrer Friedlichkeit
 Global Poker Index, Poker-Rangliste
 Globus pallidus internus, Pallidum, ein Kerngebiet im Gehirn
 Glucose-6-phosphat-Isomerase, ein Enzym
 Glycosyl-Phosphatidyl-Inositol, siehe GPI-Anker
 Göttinger Predigten im Internet
 Grenzpolizeiinspektion (Bayern, Österreich), siehe Polizeiinspektion
 Guapi Airport (IATA-Code), Flughafen von Guapi, Departamento Cauca, Kolumbien

Abkürzung